Balepanjang (Baturetno)
 Balepanjang (Jatipurno)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing